Alexander I har varit namnet på många regenter:

Alexander I av Makedonien, kung av Makedonien 495-450 f.Kr.
Alexander I av Epirus, kung av Epirus omkring 342 f.Kr.
Alexander I (påve), påve omkring 106-115
Alexander I av Skottland, omkring 1078-1124, kung av Skottland 
Alexander I av Moldavien, Alexander den gode (Alexandru cel Bun), furste av Moldavien 1400-1432
Alexander I av Georgien, 1412-1442, kung av Georgien 
Alexander av Polen, kung av Polen (1461-1506) 
Alexander I av Ryssland, 1777-1825, kejsare av Ryssland 
Alexander I av Grekland, 1893-1920, kung av Grekland
Alexander av Bulgarien, 1857-1893, furste av Bulgarien
Alexander I Karageorgevitj, 1842-1858, furste av Serbien
Alexander I av Serbien 1876-1903, kung av Serbien
Alexander I av Jugoslavien, 1929-1934, kung av Jugoslavien 

Regentnamn